

Francja 
 Goldbach-Altenbach – miejscowość

Niemcy 
 Goldbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Goldbach – część gminy (Ortsteil) Nessetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Złotna
 Złotno

Osoby 
 Christian Goldbach – niemiecki matematyk

Inne 
 Goldbach – klasztor

Zobacz też 
 Goldbach Group